МБТ — аббревиатура, которая может означать:
 Международное бюро труда — международная организация в г. Женева, являющаяся постоянным секретариатом Международной организации труда, оперативным штабом, исследовательским и издательским центром.
 Микобактерия туберкулёза
 Малая бытовая техника